Chiang-tung kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gangdong, ort, Hunan, 
 Jiangdong (ort), Guizhou, 

Robotskapade Kinaförgreningar